Coura (Armamar), een plaats in de Portugese gemeente Armamar
 Coura (Paredes de Coura), een plaats in de Portugese gemeente Paredes de Coura